Den Namen Hirohito tragen folgende Personen:
 Hirohito, Shōwa-Tennō von Japan in den Jahren 1926 bis 1989
 Hirohito Furui, japanischer Musiker
 Hirohito Gotō, japanischer Schauspieler
 Hirohito Ōta, japanischer Schriftsteller
 Hirohito Torihata, japanischer Schauspieler
 Hirohito Takiguchi, japanischer Aktivist